Le xian de Pingyuan (平远) est une subdivision administrative de la province du Guangdong en Chine ;
 Le xian de Pingyuan (平原) est une subdivision administrative de la province du Shandong en Chine.

Homonymie de toponyme